Урбанський — українське і польське прізвище.

 Вінцентій Урбанський — польський педагог, автор краєзнавчого путівника, вбитий «совітами».
 Войцех Урбанський — польський педагог.
 Урбанський Ігор Анатолійович (нар. 1953) — український політик.
 Урбанський Анатолій Ігорович (нар. 1975) — український політик,
 Урбанський Олександр Ігорович (нар. 1982) — український підприємець і політик.
 Урбанський Михайло Васильович (нар. 1972) — український фотохудожник, фотожурналіст.
 Тадеуш Урбанський (1901—1985) — польський хімік-теоретик.

Українські прізвища
Польські прізвища